Trinquet (nàutica), pal d'un vaixell situat més a proa
 Trinquet (esport), camp de joc de pilota valenciana
 Trinquet (mecànica), mecanisme que permet una roda dentada girar en un sentit i no en l'altre